Mutação, uma modificação casual ou induzida na informação genética
Ou ainda:
Os Mutantes (filme) — de Teresa Villaverde
Os Mutantes: Caminhos do Coração — telenovela brasileira
Mutantes: Promessas de Amor — continuação da telenovela supracitada

Banda desenhada
Mutante (Marvel Comics) — definição em BD
Generator Rex — ou Mutante Rex, série de desenho animado da Cartoon Network
Shade the Changing Man — super-herói conhecido como "O Mutante" ou " Homem Mutável"

Música
Os Mutantes — banda brasileira de rock
Os Mutantes (álbum) — lançado em 1968
Mutantes (álbum) — lançado em 1969
Mutante (canção) — canção de Rita Lee e Roberto de Carvalho
Mutantes S.21 — álbum dos portugueses Mão Morta

Desambiguação